Кирилково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кирилково — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Кирилково — деревня в Марёвском районе Новгородской области.